Internet Chess Club
International Commerce Centre
Međunarodno kriketsko vijeće
Međunarodna trgovinska komora
Međunarodni kazneni sud
Međunarodni koordinacijski odbor